Rohan – comune francese del Morbihan
Rohan – famiglia nobile francese
Rohan – regno esistente all'interno dell'universo immaginario fantasy creato dallo scrittore J.R.R. Tolkien.
Rohan – nome proprio di persona indiano maschile
Michael Scott Rohan – scrittore contemporaneo di romanzi fantasy

Pagine correlate
 De Rohan